Wilhelm Canaris – ammiraglio tedesco
 Canaris – film del 1954 diretto da Alfred Weidenmann
 Canaris – album di Chris Brokaw del 2008